

Geografia 
 Francia
 Cantone di Saint-Pierre-sur-Dives – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Lisieux
 Dives – comune nel dipartimento dell'Oise della regione dell'Alta Francia
 Dives – fiume costiero della Normandia che sfocia nel Canale della Manica
 Dives-sur-Mer – comune nel dipartimento del Calvados nella regione della Normandia

Persone 
 Dives in Misericordia – enciclica di papa Giovanni Paolo II del 1980